Белина — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Белина — польский дворянский герб.

  — святая Римско-католической церкви, дева-мученица
 Белина, Александр Алексеевич (1950—2008) — советский/украинский киноактер.
 Белина, Анна Васильевна (1941—2019) — учительница, общественный деятель.
 Белина, Желислав (XI век) — польский воин, великий гетман короля Болеслава III Кривоустого.

Двойная фамилия 
 Белина-Пражмовский, Вавжинец (1460—1532) — королевский наместник в Мазовии, каштелян черский, воевода мазовецкий, автор Извода Пражмовского.
 Белина-Пражмовский, Владислав (1888—1938) — польский военный, создатель польской кавалерии, львовский воевода, президент Кракова.
 Белина-Пражмовский, Михал (погиб 1920) — ротмистр Войска Польского, кавалер ордена Virtuti Militari (посмертно).
 Белина-Пражмовский, Францишек (1734—1813) — каштелян закрочимский, депутат Великого Сейма.

Топоним 
 Польша
 Белина — хутор в гмине Красоцин, Влощовский повят, Свентокшиское воеводство.
 Белина — деревня в гмине Уязд, Томашувский повят, Лодзинское воеводство.
 Белина — река, приток Варты.

 Румыния
 Белина — остров.

 Сербия
 Белина — село в Сербии, в общине Бараево округа Белград.

 Словакия
 Белина— деревня района Лученец Банскобистрицкого края Словакии.

 Украина
 Великая Белина — село в Самборском районе Львовской области.
 Малая Белина — село в Самборском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Белины
 Белино